Virovitica steht für
 eine Stadt in Kroatien, siehe Virovitica
 eine Gespanschaft in Kroatien, siehe Gespanschaft Virovitica-Podravina
 ein historisches Komitat im Königreich Ungarn, siehe Komitat Virovitica